Burg Katzenstein steht für:

* Burg Katzenstein (Dischingen), Stauferburg in Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Katzenstein (Langenburg), abgegangene Burg im Jagsttal, Ortsteil Bächlingen von Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Deutschland
 Burgruine Katzenstein, Burgruine in Erl, Tirol, Österreich
 Burg Katzenstein (Meran) (auch: Schloss Katzenstein), Burg bei Meran, Südtirol, Italien
 Burg Katzenstein, anderer Name für Burg Stain (slowenisch: Grad Kamen), Burgruine in Begunje, Region Oberkrain, Slowenien
 Schloss Katzenstein (slowenisch: Grad Kacenštajn), Burg zum Schloss umgebaut, Begunje, Region Oberkrain, Slowenien
 Burg Katzenstein, anderer Name der Burg Skály, Burgruine in der Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt, Tschechien